Acanthaeschna victoria — вид насекомых из семейства коромысел (Aeshnidae) или Telephlebiidae, единственный в роде Acanthaeschna. Является редким видом, эндемичным для прибрежных районов как южного, так и северного Нового Южного Уэльса, а также южного Квинсленда. Его естественная среда обитания — марши. Виду угрожает утрата среды обитания, поэтому он считается вымирающим.

Acanthaeschna victoria — большая коричневая стрекоза с характерной тёмной полосой на теле, проходящей от головы до брюшка. Крылья прозрачные с небольшим тёмным пятном на узелке.

Галерея

Примечания 

Коромысла
Монотипические роды стрекоз
Насекомые Австралии
Животные, описанные в 1901 году